Кеннет Дж. Лоуренс (, ) — это американский астроном, первооткрыватель комет и астероидов, который в настоящее время работает в Лаборатории реактивного движения. В период 1989 по 1994 год в Паломарской обсерватории им было обнаружено в общей сложности 30 астероидов, 10 из которых он обнаружил самостоятельно. Помимо этого в мае 1993 года, совместно со своим коллегой Элеанорой Хелин, им была открыта короткопериодическая комета 152P/Хелин — Лоуренса.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Гари Хуг
 Мигель Ицигсон
 Михал Кочер

Примечания

Ссылки 
 Asteroids, Comets & Satellites: People 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов
Первооткрыватели комет